

Patronyme 

 Charles-Henri de Gleichen (1733-1807), diplomate et mémorialiste allemand.

Toponyme 

 Gleichen, hameau canadien d’Alberta ;
 Gleichen, municipalité allemande de Basse-Saxe.